WBA es una abreviatura que puede referirse a:

 Asociación Mundial de Boxeo (World Boxing Association).
  West Bromwich Albion Football Club, un equipo de fútbol inglés.
 World Basketball Association Liga de baloncesto estadounidense.